Podmorski zaljev je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u udubine (depresije) na dnu otvorenog mora kao što su zavala, korito, jarak i uleknina. Podmorski zaljev je oblik iz podmorja koji sliči na zaljeve koje nalazimo na površini.

Izvori 

Geomorfologija